Любо́вь Никола́евна Тю́рина (до 1967 — Евтуше́нко; 25 апреля 1943 — 23 октября 2015) — советская волейболистка, игрок сборной СССР (1967—1974). Олимпийская чемпионка 1972, чемпионка мира 1970, чемпионка Европы 1967, трёхкратная чемпионка СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1970).

Биография 
Родилась и начала заниматься волейболом в Москве. Выступала за команды: до 1964 — «Трудовые Резервы» (Москва), 1965—1974 — «Динамо» (Москва).

В составе «Динамо»:
 трёхкратная чемпионка СССР — 1966, 1970, 1971;
 серебряный (1966, 1974) и бронзовый (1965, 1969) призёр чемпионатов СССР;
 трёхкратный победитель розыгрышей Кубка европейских чемпионов — 1968—1971.
В составе сборной Москвы стала двукратной чемпионкой (1967 и 1971) Спартакиад народов СССР (также чемпионкой СССР 1967).

В сборной СССР выступала в 1967—1974 годах. В её составе:
 олимпийская чемпионка 1972;
 чемпионка мира 1970;
 серебряный призёр чемпионата мира 1974;
 чемпионка Европы 1967.

Умерла в Москве 23 октября 2015 года. Похороненa на Востряковскoм кладбище в Москве .

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта СССР (1970);
 Орден «Знак Почёта».

Примечания

Источники 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 Профиль на сайте Sports-Reference  

Волейболисты СССР
Олимпийские чемпионы по волейболу
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы мира по волейболу
Чемпионы Европы по волейболу
Чемпионы СССР по волейболу
Игроки ЖВК «Динамо» Москва
Похороненные на Востряковском кладбище